Virransaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Virransaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Virransaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Virransaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 
 Virransaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Virransaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Virransaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Virransaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Virransaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar